«Сёстры» — российский криминально-драматический боевик, снятый в 2001 году режиссёром Сергеем Бодровым-младшим. Авторы сценария — Сергей Бодров-младший, Гульшад Омарова и Сергей Бодров-старший. В центре сюжета — история двух разных по возрасту и характеру  сестёр, которые сближаются, пройдя через череду трудностей. Слоган фильма: «Когда тебе восемь — весь мир против тебя. Когда тебе тринадцать — ты против всего мира».

Картина, ставшая единственной режиссёрской работой Бодрова-младшего, получила гран-при кинофестиваля «Кинотавр» за лучший дебют и была отмечена дипломом жюри фестиваля за лучший актёрский дуэт.

Премьера в России состоялась 10 мая 2001 года. Релиз фильма на видео состоялся 19 июня.

Сюжет 
Криминальный авторитет Алик Муртазаев выходит на свободу из тюрьмы после того, как за него заплатили залог. На воле его ждут жена Наталья, дочь Дина и падчерица Света. Последние две, в силу различий в характерах и возрасте (Динe — 8 лет, а Свете — 13) и причастности отца Дины к криминалу, никак не могут найти общий язык. Света, выросшая без отца, резка на язык, замкнута, дисциплинирована и занимается стрельбой (потому что хочет в будущем завербоваться снайпером в Чечню). Дина же — творческая натура, играет на скрипке, любит рисовать, общительная, любопытная, но в то же время избалованная и своенравная.

Вместо радушной встречи от бывших сообщников и соратников Муртазаев получает обвинение, потому что после ареста у него изъяли «общак», потерю которого он теперь должен возместить. Бандиты угрожают похитить Дину, если он не вернёт деньги. Муртазаев не считает себя обязанным возвращать что-либо, но в целях безопасности прячет дочерей на чужой квартире, поручив Свете присматривать за Диной.

Пренебрегшая запретом Алика на звонки по телефону, Света (которая делает звонок, чтобы предупредить бабушку по материнской линии, чтобы та за неё не волновалась) тем самым выдаёт их с Диной местонахождение бандитам, и сёстры спешно скрываются от них. Не зная, где прячутся мать с отчимом, сёстры садятся на электричку и едут за город в отдалённый посёлок, где живёт их тётя Зоя по материнской линии. Но тётя и её семья, зная про образ жизни Алика, отказываются пустить к себе девочек, опасаясь бандитов.

Пару дней сёстры живут на даче родителей Светиного друга Лёши, однако домик кто-то поджигает в их отсутствие (девочки забрались не в тот дом, и Лёшина дача осталась невредимой). Девочки вынуждены побираться и жить у цыган, пока их не приводят в милицию. Тут же выясняется, что родители оставили заявление на розыск, однако по звонку приезжают бандиты. Милиционер, узнав о попытке похищения, прячет девочек у своего знакомого — алкоголика Сейфуллина.

Света заболевает. Дина заботится о сестре как может, идёт в аптеку и встречает там Зою, и сообщает ей своё нынешнее местонахождение. Тем временем бандиты устраивают засаду милиционеру и начинают его жестоко допрашивать о детях. Не добившись ничего, они убивают его и опять выходят на след девочек. В свою очередь, Муртазаев, приехав на стрелку по поводу возврата общака, успешно избегает расстрела (сам при этом расстреляв бандитов и забрав их машину, т.к. его машину обстреляли бандиты) и после этого спешно находит детей, на шаг опередив конкурирующих бандитов. В перестрелке бандиты и Сейфуллин погибают, а девочек спасают.

Алик и Наталья в итоге решают переехать вместе с Диной на постоянное место жительство в Австрию, чтобы там затаиться. Света остаётся. Девочки, сблизившиеся в результате пережитых вместе тягот и искренне полюбившие друг друга, с болью расстаются друг с другом, в надежде ещё раз когда-нибудь встретиться.

В ролях 
 Оксана Акиньшина — Света Малахова
 Екатерина Горина — Дина Муртазаева
 Роман Агеев — Алик Муртазаев, бандит (озвучивание Михаил Разумовский)
 Татьяна Колганова — Наталья (озвучивание Ольга Онищенко)
 Кирилл Пирогов — бандит, преследующий девочек
 Татьяна Ткач — бабушка (озвучивание Нина Усатова)
 Дмитрий Орлов — милиционер Александр Павлович «Палыч»
 Андрей Краско — дядя Миша
 Александр Баширов — алкоголик Сейфуллин
 Дмитрий Благушин — Лёша Климкин
 Сергей Бодров-младший — Данила Багров
 Сергей Иванов — цыганский мальчик
 Ольга Онищенко — тётя Зоя
 Роман Жилкин — бандит
 Игорь Копылов — дядя Валера (озвучивание Алексей Балабанов)
 Михаил Трясоруков — Костя
 Владимир Амеров — владелец тира
 Людмила Елисеева — кассирша с телефоном на станции

Съёмочная группа

Создание фильма 
Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, а также в городах Ленинградской области — Кировске, Шлиссельбурге и посёлке городского типа Мга.

Сценарий 
Идея сценария возникла у Сергея Бодрова-младшего после истории о двух казахских девочках, рассказанной отцом. Случайно вспомнив о ней позже, Бодров-младший за две недели написал сценарий к будущему фильму. Несмотря на то, что работал он практически в одиночку, соавторами были указаны Сергей Бодров-старший и Гульшад Омарова.

Рабочее название фильма было «Танец живота», но впоследствии его заменили на «Сёстры». Также среди вариантов названия рассматривались «Дочь бандита» и «Сестра».

Главную героиню Сергей Бодров-младший назвал в честь своей жены Светланы.

Финал фильма придумал актёр Виктор Сухоруков.

Подбор актёров 
Когда было объявлено о наборе на роли главных героинь, к «Ленфильму» выстроилась огромная очередь из желающих: Сергей Бодров лично отбирал исполнительниц, просматривая по 300 кандидаток в день. Пытаясь подобрать нужный характер, Сергей часто задавал нестандартные и личные вопросы вроде «Тебя когда-нибудь предавали?» Процесс отбора осложнялся также тем, что Бодров искал независимую актрису, но очень многие девочки старались понравиться режиссёру или вообще сразу просили автограф.

Екатерина Горина и Оксана Акиньшина были в числе тех, кто пришёл на пробы без энтузиазма. Акиньшина пришла, потому что сделала это по просьбе директора модельного агентства, в котором она тогда состояла, Горина — потому что её семья жила тогда рядом с «Ленфильмом». Горина вернулась из загородной поездки и, узнав от бабушки о прослушивании, прямо сразу же, не переодеваясь (на ней был старый свитер), пошла на пробы. Поскольку Горина не преследовала никакой цели увидеть Бодрова или сниматься в кино, то на прослушивании она вела себя очень непринуждённо, но наговорила о себе кучу вранья — назвалась Ритой и сказала, что живёт в загородном доме и имеет 15 собак (на самом деле её семья тогда жила в коммунальной квартире и собак у них не было), — и случайно оставила неверную контактную информацию о себе.

Своей датой рождения Света называет 19 апреля 1987 года. Именно в этот день и в этом году родилась исполнительница её роли Оксана Акиньшина. Дина говорит, что родилась 24 июня 1991 года, но актриса Екатерина Горина, которая сыграла её в фильме, родилась в тот же день 1992 года.

Человек, приехавший в город на джипе, для того, чтобы пострелять в тире, в опубликованном сценарии описан как темноглазый блондин. Изначально планировалось снять в этой роли другого актёра, но, так и не найдя такового, Сергей Бодров исполнил её сам. По его словам, этот персонаж является Данилой Багровым и он был включён им в фильм как «весёлый привет Балабанову». Об этом говорит и то, что при его появлении звучит песня «Полковнику никто не пишет».

Сергея Иванова, сыгравшего цыганского мальчика, ассистент по актёрам нашла в детдоме на окраине Санкт-Петербурга и пригласила его на кастинг фильма. Бодров выбрал его из пятидесяти других претендентов. В дальнейшем Сергей больше не снимался в фильмах, повзрослев, уехал из Санкт-Петербурга в Туапсе и занялся театральной деятельностью. На Кинотавре 2018 года Сергей Иванов присутствовал как помощник худрука, а Оксана Акиньшина была членом жюри, там они вновь встретились спустя восемнадцать лет после съёмок.

Прокат 
5 мая 2001 года Сергей Бодров-мл. и Глеб Самойлов приняли участие в программе «Дневной каприз» на канале «MTV», где состоялась премьера клипа группы «Агата Кристи» — «Пуля», в который вошли кадры из фильма. 18 мая на канале «MTV» в программе «Большое кино» впервые были представлены кадры со съёмок фильма «Сёстры».

10 мая 2001 года Сергей Бодров-мл. в программе «Герой дня» дал интервью Леониду Парфёнову, которое было приурочено к премьере фильма.

Московская премьера фильма состоялась 10 мая 2001 года в 18:30 в ККЗ «Пушкинский». Санкт-Петербургская премьера была в кинотеатре «Аврора» 25 мая в 19:00. Релиз фильма на видео состоялся 19 июня.

В 2001 году фильм занял третье место среди 50 самых продаваемых фильмов, по сведениям ведущих оптовых компаний.

Премьерный показ на российском телевидении состоялся 2 мая 2002 года на телеканале РТР.

Влияние 
В 2005 году по мотивам фильма были выпущены две книги — «Сёстры. Дом мертвеца» и «Сёстры. Мечты сбываются», автором которых является Александр Белов.

В 2013 году был снят фильм «Тяжёлый случай». В нём снялись Екатерина Горина, Роман Агеев и Татьяна Колганова, и так же, как в фильме «Сёстры», они сыграли дочь, папу и маму.

Саундтрек 

По совету Алексея Балабанова Сергей Бодров использовал в качестве саундтрека песни Виктора Цоя. В 2001 году кинокомпанией «СТВ» было достигнуто соглашение с Марианной Цой и студией звукозаписи «Moroz Records» на использование в фильме музыки группы «Кино».

В феврале 2001 года созданием саундтрека занялась группа «Агата Кристи», но примерно через месяц после начала работы скоропостижно скончался клавишник группы Александр Козлов. По этой причине запись музыки была приостановлена и возобновилась только после его похорон.

Впервые в истории российского кинематографа музыкальные треки к фильму звучат так же, как и все шумовые кинозвуки в системе Dolby Digital 5.1. Для этого специально были вновь переписаны и перепеты все партии, звучащие в шести старых и новых песнях, сведение же звука происходило в Санкт-Петербурге в многоканальной Dolby-студии.

15 мая 2001 года вышел компакт-диск с саундтреком, в двух вариантах исполнения — обычном и подарочном.

Песни, прозвучавшие в фильме, но не вошедшие в саундтрек:

Участие в фестивалях и награды

Примечания

Ссылки 

 Сёстры  — официальный сайт фильма.
 
 Кадры из фильма
 Брат родил «Сестёр»
 «Сёстры» пришли на смену «Брату»
 Криминалка для девочек
 Каждому брату по сестре
 Все люди — братья, но некоторые — сёстры
 От создателей «братьев» и «сестёр»

Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-младшего
Криминальные боевики России
Фильмы-драмы России
Фильмы СТВ
Фильмы России 2001 года
Фильмы — лауреаты кинопремии «Кинотавр»
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы об организованной преступности из России
Брат
Криминальные фильмы России
Фильмы по сценариям Сергея Бодрова-старшего